Зо́тов — російське прізвище. Відомі носії:

чоловіки

 Зотов Василь Сергійович (1882—1932) — російський актор і режисер.
 Зотов Віктор Олександрович —  український архітектор, засновник освітньої платформи CANactions, керівник архітектурного бюро Zotov&Co.
 Зотов Віталій (* 1997) — український баскетболіст.
 Зотов Володимир Володимирович — радянський вчений в області селекції і імунітету винограду.
 Зотов Георгій Андрійович — російський футболіст, півзахисник донецького «Металурга».
 ‎Зотов Михайло Семенович (27 вересня 1915 — 15 вересня 2012) — радянський державний діяч, фінансист, банкір.
 Зотов Олександр Сергійович — український футболіст, виступав у складі одеського «Чорноморця», донецького «Металурга» та збірної України.

жінки

 Зотова Альбіна Сергіївна (нар. 1939) — російська артистка цирку.
 Зотова Віра Миколаївна (нар. 1966) — російська актриса.
 Зотова Марія Василівна (1861 — 16(3) травня 1913) — українська і російська оперна співачка (мецо-сопрано), педагог.

Див. також 

 Зотово

Російські прізвища